Devonport (Plymouth), een plaats in Engeland.
 City of Devonport, een gemeente (Local Government Area) op het Australische eiland Tasmanië.
 Devonport (Tasmanië), een stad in bovenstaande gemeente.
 Devonport (Auckland), een buitenwijk van de Nieuw-Zeelandse stad Auckland.